El término Selena puede referirse a:

a Selena 
Selena (Selena Quintanilla-Pérez) (1971-95) fue una cantante estadounidense de origen mexicano, términos referentes a ella están:

Música 
 Selena y los Dinos (1984), álbum debut de Selena y los Dinos.
 Selena (1989), álbum de estudio.
 Selena Live! (1993), álbum en vivo

Cine y televisión 
 Selena ¡vive! (2005), concierto homenaje en su década de fallecimiento.
 Selena ¡vive!, álbum y DVD del concierto.
 El secreto de Selena, serie de televisión biográfica de Selena (2014).
 Selena: la serie, serie biográfica de la cantante (2020).

Otros 
 Selena Etc., boutique de Selena.

a Selena Gomez 
 Selena Gomez (1992-), cantante y actriz estadounidense.
 Selena Gomez & the Scene, agrupación de Selena Gomez.
 Selena Gomez & the Scene: Live in Concert (2009), gira musical de la agrupación.
 Selena + Chef (2020), programa de televisión de Selena Gomez y HBO Max.

Otras personas 
 Selena Fox (1949-), psicoterapeuta estadounidense, sacerdotisa de la religión wicca.
 Selena Millares (1963-), escritora española.
 Selena Rose (1990-), actriz pornográfica estadounidense.
 Selena Leo (1975-), artista española.

Véase también 

 Selene (nombre)